Карачићи могу бити:

 Карачићи (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Карачићи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ